banzai – japoński okrzyk
 banzai – singel japońskiego zespołu B’z
 szarża banzai – frontalny atak żołnierzy japońskich podczas II wojny światowej